Фозил Мусаев (2. јануар 1989) узбекистански је фудбалер.

Репрезентација 
За репрезентацију Узбекистана дебитовао је 2009. године. За национални тим одиграо је 21 утакмица.

Статистика

Спољашње везе 
 

Рођени 1989.
Узбекистански фудбалери
Везни играчи у фудбалу‎